Anton Steinhauser ist der Name folgender Personen:
* Anton Steinhauser der Ältere (1802–1890), österreichischer Kartograph und Beamter
 Anton Steinhauser der Jüngere (1842–1898), österreichischer Mathematiker und Physiker
 Anton Steinhauser (Politiker) (1840–1915), schweizerischer Politiker, Graubünden